Aristide Dohou Kevin (1975-), acteur, humoriste, homme de théâtre et chanteur ivoirien.
 Frédéric Dohou (1961-), président d'université et une personnalité politique originaire du Bénin.
 Martin Dohou Azonhiho, militaire et un homme politique béninois.
Patronyme béninois